Alaf steht für:
 ‘Alaf, Ort in der Gemeinde Kushk (Afghanistan), Distrikt Kushk, Herat (Provinz), Afghanistan
 Wādī ‘Alaf, Wadi im Distrikt Arhab, Gouvernement Sanaa, Jemen

alaf ist Namensbestandteil folgender Arten:
 Bembidion alaf , 1948, Käferart der Gattung Bembidion, Subtribus Bembidiina, Tribus Bembidiini, Unterfamilie Trechinae

ALAF steht für:
 Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, lateinamerikanischer Eisenbahnverband, siehe Liste südamerikanischer Eisenbahngesellschaften#International

Siehe auch:
 Alaaf

Abkürzung